В'єлла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 В'єлла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер.